Башићи могу да буду:

 насеље

 Башићи (Шековићи), насељено место у општини Шековићи, Република Српска, БиХ
 Башићи (Гацко), насељено место у општини Гацко, Република Српска, БиХ
 Башићи (Какањ), насељено место у општини Какањ, Федерација БиХ, БиХ
 Башићи (Бугојно), насељено место у општини Бугојно, Федерација БиХ, БиХ
 Башићи (Тињан), бивше насељено место у општини Тињан, Хрватска